Влади́мир Миха́йлович Конаше́вич (, Новочеркасск, Область Войска Донского, Российская империя — 27 февраля 1963, Ленинград, СССР) — русский и советский художник, график, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), один из известнейших мастеров советской книжной иллюстрации. Автор классических иллюстраций к произведениям Самуила Маршака, Корнея Чуковского и др.

Биография 
Родился в Новочеркасске а в семье инженера. С 1897 по 1908 год жил с семьёй в Чернигове. В период 1908–1913 годов занимался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где его преподавателями были Константин Коровин, Сергей Малютин и Леонид Пастернак.

В 1915 году переселился в Петроград.

С 1918 по 1926 год В. М. Конашевич занимал должность помощника хранителя Павловского дворца-музея. В его обязанности входили реставрация, устройство выставок, изучение дворцовых архивов. Художник также составил путеводитель по Павловскому дворцу и его парку, подготовил экспозицию «Старый Павловск». Рабочие хлопоты Конашевич совмещал с занятиями станковой живописью и графикой.

В Павловске Конашевич впервые обратился к художественной литографии. Серии его станковых работ «Улицы», «Павловская шпана», «Мелкие рассказы», «К 10-й годовщине Октября» участвовали в нескольких выставках и были сразу приобретены Третьяковской галереей.

Здесь же художник создал и серию цветных литографий «Павловский парк» (тираж 25 экз.). В 1927 году на миланской Международной выставке художественной промышленности и декоративных искусств он получил за неё почётный диплом.

В 1922—1924 был членом «Мира искусства», в 1929 году вошёл в состав «Общества живописцев». Сменив в 1920-х годах ряд занятий, в конце концов полностью сосредоточил свои интересы на графике.

В 1923—1930 годах сотрудничал с издательством детской литературы «Радуга», проиллюстрировав книги К. Чуковского «Муха-цокотуха», С. Маршака «Пожар» («Кошкин дом» и «Дом, который построил Джек»).

Преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1921—1930, 1944—1948), в Доме народного искусства (1916—1919), а также в художественных училищах.

Скончался 27 февраля 1963 года. Похоронен на Богословском кладбище.

В 2019 году имя присвоено скверу на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Книжная графика
Первым опытом работы в книжной графике В. М. Конашевича стала «Азбука в рисунках» (1918). В нее вошло 36 карандашных рисунков, расцвеченных акварелью, — изображений людей, животных, растений, предметов. Художник выполнил также титульный лист, обложку и завершающую сюжетную виньетку: венок из роз, где цветы переплетены с буквами. Издание во многом ещё традиционно, исполнено в духе дореволюционной графики, но отличается, скажем, от «Азбуки» А. Н. Бенуа тем, что Конашевич трактует мир более широко, не ограничивая его рамками детской комнаты. Предмет на рисунке в книге для детей следует показывать полностью, чтобы «все его части были видны», «композиция должна быть проста и непосредственно вытекать из самого действия, заключённого в тексте. Только этим будет достигнута необходимая ясность. Ребёнок с первого взгляда должен “понимать” картинку, то есть уяснить себе изображённое на ней событие». По убеждению Конашевича, перспективные искажения в детском рисунке недопустимы, а цвет должен быть локальным, без светотени.

Все акварели, в том числе иллюстрированные обложка и титульный лист, были воспроизведены сочной хромолитографией на плотной белой бумаге хорошего качества. Часть тиража была сброшюрована и заключена в издательскую обложку (иллюстрации отпечатаны на 18 листах с обеих сторон), а часть вышла отдельными листами в мягкой издательской папке.

В этом же году В. М. Конашевич оформил еще одну азбуку — «Розовую азбуку» Е. Е. Соловьёвой. Книга была предназначена для детей, уже знакомых с буквами — может быть, как раз по первой «Азбуке» Конашевича. Отдельные слова в начале книги сменялись затем короткими текстами, постепенно усложняющимися к концу книги. Объяснялось читателям и различие старой и новой орфографий: составитель перечислила буквы, удалённые из алфавита, и привела несколько текстов, для сравнения напечатав их как по старой, так и по новой орфографии.

Иллюстрации Конашевича — это 36 вкраплённых в текст рисунков животных и растений, сельских пейзажей и полевых работ, школьных будней и детских игр. Встречаются рисунки и к пословицам, поговоркам, присказкам — например, изображение «сорокиворовки» с птенцами и горшком каши. При создании этого варианта азбуки художник также «применил очень удачно мягкую, приятную манеру карандашного рисунка», а первые пятнадцать страниц текста были искусно написаны им от руки. Обложка «Розовой азбуки» создана Конашевичем, безусловно, под влиянием его предыдущей азбуки: рисованный шрифт и композиция практически повторяются. Разница только в рисунке сюжетной виньетки: в «Розовой азбуке» это букет цветов в корзине, заполненной буквами.

Среди других книг, оформленных В. М. Конашевичем можно отметить сборник стихотворений А. А. Фета (1922), составленный им самим; всего им было отобрано двадцать шесть стихотворений, к пятнадцати из которых он сделал рисунки. Тематика иллюстраций разнообразна: это стилизованные орнаментальные композиции и причудливые арабески (перо), пейзажные мотивы и женский образ (кисть). Чередуя графические техники, художник как бы вторит стихам Фета: «Как трудно повторять живую красоту Твоих воздушных очертаний! Где силы у меня схватить их на лету Средь непрестанных колебаний?»

Конашевич оформил и близкую фетовским стихам по рисунку и лирическому настроению поэму И. С. Тургенева «Помещик» (1922), в которой последний изобразил праздную жизнь провинциального дворянства.

Ученики 
 Михаил Фролович Грачёв (1913—2003)
 Леонид Семёнович Хижинский (1896—1972)

См. также 
 Ленинградский Союз художников
 Список выставок ленинградских художников

Примечания

Литература 
 Parygin, A., Vladimir Konaševič // Allgemeines Künstlerlexikon Die Bildenden Künstler. — Walter de Gruyter. — Band 81 — 2013 (на нем. яз).
 Владимир Конашевич. О себе и своём деле. — М., 1968.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года в ЛОСХ: Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1963. — С.31.
 Выставка произведений ленинградских художников. 1947 год. Живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационная живопись: Каталог. — Л.: ЛССХ, 1948.
 Бойков В. Изобразительное искусство Ленинграда. Заметки о выставке ленинградских художников // Ленинградская правда. — 1947. — 29 ноября.
 Молок Ю. В. М. Конашевич. — Л., 1969.
Сеславинский М. В., Тараканова О. Л. Книги для гурманов: Библиофильские издания конца ХIX — начала XX века: альбом. — М.: Белый город, 2010. — 310 с. — ISBN 978-5-7793-1696-5.
 
 Конашевич Владимир. Воспоминания; Материалы к биографии художника. — Псков: Красный пароход, 2019.

Ссылки 

 Дарья Герасимова. Талант доброты // bibliogid.ru/
 Сказка о рыбаке и рыбке с рисунками Вл. Конашевича, Спб., Берлин: Издательство З. И. Гржебина, 1922, на сайте «Руниверс»
 Владимир Михайлович Конашевич на сайте С. Я. Маршака «Недописанная страница»
 Конашевич Владимир Михайлович // Энциклопедия русских художников, artonline.ru
 Статья на сайте funeral-spb.narod.ru

Художники по алфавиту
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Художники Санкт-Петербурга
Гравёры России
Художники СССР
Графики СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Доктора искусствоведения
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Похороненные на Богословском кладбище